Porceddu – piatto tradizionale sardo
 Gigi Porceddu – scultore italiano
 Ilaria Porceddu – cantante italiana

Pagine correlate 
 Porcheddu (disambigua)